

Cinema 
Hated – film del 2012 diretto da Lee Madsen
Hated: GG Allin and the Murder Junkies – film del 1993 diretto da Todd Phillips

Musica 
The Hated – gruppo musicale statunitense
Hated – singolo dei Beartooth del 2016